Данулешти има више значења:

 Данулешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Данулешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији